Alisha Tatham (née en 1986), joueuse canadienne de basket-ball
John Tatham (1632-1664), dramaturge anglais
Reidun Tatham (née en 1978), nageuse synchronisée canadienne
Simon Tatham (né en 1977), informaticien anglais
Tamara Tatham (née en 1985), joueuse canadienne de basket-ball